

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Załęże – część miasta Katowic
 Załęże – część miasta Krosna
 Załęże – część miasta Rzeszowa
 Załęże – część wsi Korczyna w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Korczyna
 Załęże – część wsi Nieszkowice Małe w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Załęże – część wsi Uszew w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Gnojnik
 Załęże − zniesiona nazwa osady leśnej w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Koniecpol
 Załęże – osiedle w Rzeszowie
 Załęże – przysiółek wsi Stany w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Bojanów
 Załęże − wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom
 Załęże − wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Wieczfnia Kościelna 
 Załęże − wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Osiek Jasielski 
 Załęże − wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Koczała 
 Załęże − wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Przodkowo 
 Załęże − wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Koniecpol 
 Załęże − wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Kozielice

Zobacz też 
 Załęże Duże, Załęże Małe, Załęże-Parcela, Załęże Wielkie, Załęże-Eliasze, Załęże-Gartki, Załęże-Ponikiewka, Załęże-Sędzięta